Gretton est un terme pouvant désigner:

Patronymes 

Georges Gretton (né en 1950), avocat et universitaire écossais ;
Jennifer Gretton (née en 1943), Lord lieutenant du Leicestershire ;
John Gretton (1867-1947), homme politique britannique et champion olympique de voile ;
Peter Gretton (1912-1992), officier britannique de la Royal Navy ;
Rob Gretton (1953-1999), agent d'artistes et homme d'affaires britannique ;
William Gretton (1736-1813), directeur du Magdalene College de l'université de Cambridge.

Toponymes 

Gretton, village du Gloucestershire ;
Gretton, village du Northamptonshire ;
Gretton, hameau du Shropshire.